Cansfield est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né c. 1945), femme politique canadienne en Ontario
 (1929-2019), conceptrice britannique de mots croisés

Homonymie de patronyme